2 miejscowości w Polsce:
 Zakrzyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia
 Zakrzyce – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez